Шаранта () — топоним:

 Шаранта — департамент Франции.
 Шаранта — река во Франции.

См. также 
 Пуату — Шаранта
 Приморская Шаранта